Letton peut désdigner : 
Une langue, le letton
Un habitant de la Lettonie, voir Lettons
Une race de chevaux de la Lettonie, voir Letton (cheval)